Brux ist der Name zweier Orte:

 Gemeinde Brux im französischen Département Vienne, siehe Brux (Vienne)
 Brux (Westensee), Ortsteil der Gemeinde Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein), Deutschland

Brux ist außerdem der Familienname von
 Albert Brux (1907–2001)
 Arnim Brux (* 1952), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch: Brüx, Brooks, Brookes